Аркадий Ильич Осташев (, д. Малое Васильево, Ногинского района, Московской области, СССР — , Москва, Россия) — советский и российский учёный, инженер-механик, участник запуска первого искусственного спутника Земли и первого космонавта, кандидат технических наук, доцент, лауреат Ленинской (1960) и Государственной премий (1979), ведущий испытатель ракетно-космической техники ОКБ-1, ученик и соратник Сергея Павловича Королёва.

Биография 
Аркадий Осташев родился  года в деревне Малое Васильево (Ногинский район, Московская область). Мать — Осташева Серафима Васильевна  (в девичестве Гирусова), 1888 года рождения. Отец — Осташев Илья Васильевич , 1881 года рождения.

В школьные годы Аркадий вместе со старшим братом Евгением под руководством журнала «Знание — сила» сконструировали и собрали телескоп с 10-кратным увеличением с необходимой станиной и механизмом поворота в двух плоскостях, линзы для окуляра и объектива редакция журнала выслала бесплатно. В него наблюдали Луну, мечтали о полётах на планеты Солнечной системы. Уже во втором классе Евгений начал учить Аркадия немецкому языку, убедив последнего, что немецкая наука и техника 1930-х годов — самая передовая в мире. А язык даёт возможность изучать передовую научно-техническую литературу, что и пригодилось на протяжении всей жизни Аркадия.

В 1942 году А. И. Осташев окончил 9 классов средней школы № 32 г. Электроугли. После окончания школы два с половиной месяца учился на подготовительных курсах при МАИ им. С. Орджоникидзе и сдал экзамены по программе 10-го класса, по результатам которых был зачислен в МАИ им. С. Орджоникидзе. На четвёртом курсе института А. И. Осташеву удалось ознакомиться с немецкими документами по ракетной технике, добытыми группой специалистов , отправленных руководством страны в Германию после Великой Отечественной войны. После тщательного изучения достигнутого немецкими специалистами в ракетных разработках А. И. Осташев окончательно определился с темой дипломного проекта: «Составная ракета с крылатой последней ступенью», со спецчастью — устойчивость движения крылатой ступени. Но с такой темой дипломного проекта возникли трудности при выборе консультанта. Из-за новизны темы отказались консультировать:
 Декан факультета № 2 МАИ доктор технических наук, профессор, генерал-майор Мясищев Владимир Михайлович;
 Заместитель начальника ЛИИ доктор технических наук, профессор Остославский Иван Васильевич;
 Заместитель Н. Н. Поликарпова, главный конструктор ускорителей на основе ЖРД для истребителей Пашинин Михаил Михайлович .
После бесполезных поисков А. И. Осташев вернулся к декану своего факультета Мясищеву Владимиру Михайловичу, в кабинете находился помощник декана Гапоненко Михаил Прокопьевич, который, услышав о проблеме дипломника, посоветовал съездить в Подлипки к Сергею Павловичу Королёву. Так в 1947 году А. И. Осташев познакомился с С. П. Королёвым. И с 1947 года до окончания в 1948 году МАИ А. И. Осташев работал в отделе №3 специального конструкторского бюро НИИ-88 Министерства вооружений СССР старшим техником и под руководством Сергея Павловича Королёва готовил диплом к защите.

С 1948 по 1951 год работал инженером и старшим инженером в ОКБ-1 НИИ-88. Однажды в начале работы в СКБ-3 С. П. Королёв вызвал А. И. Осташева и спросил: «Жив ли отец, и какого года рождения сам?» Тот ответил, что отец умер в 1943 году, а рождение — 1925 год. Тогда Королёв предложил называть его творческим отцом с условием, что он будет следить и воспитывать молодого специалиста, и добавил в шутку: «Семи битых будешь стоить». С 1951 по 1953 год Осташев работал начальником группы отдела № 5 ОКБ-1 НИИ-88. В 1952 году окончил  при МВТУ, также в этом году окончил со сдачей госэкзаменов  при Мытищинском ГК КПСС. С 1953 по 1959 год работал заместителем начальника отдела № 19 ОКБ-1. В 1956 году Осташев вступил в ряды КПСС.

С 1959 по 1969 год занимал должность начальника отдела № 721 ОКБ-1 и ЦКБЭМ МОМ. С 1969 по 1973 год — научного консультанта Главного конструктора по испытаниям ЦКБЭМ МОМ. С 1973 по 1980 год — заместителя и руководителя комплекса № 7 (испытание ракет и КА) ЦКБЭМ МОМ (с 1974 комплекс № 10 НПО «Энергия» МОМ). В 1975 году А. И. Осташев был руководителем испытаний на техническом комплексе космодрома Байконур в качестве заместителя технического руководителя по российско-американской программе «ЭПАС».

С 1980 по 1986 год Осташев работал научным консультантом по испытаниям отд. № 102 и Главного конструктора НПО «Энергия» МОМ. С 1986 года — научным консультантом по испытаниям отд. № 382 и Главного конструктора НПО «Энергия» МОМ (с 1994 — РКК «Энергия» им. С. П. Королёва). Вся научно-инженерная деятельность А. И. Осташева с 1947 года была связана с разработкой и внедрением системы испытаний ракет и ракетно-космических комплексов. При эскизном проектировании ракеты Р-7 под руководством А. И. Осташева был создан том № 14  полностью посвящённый испытаниям ракет. Не обошлось без его участия и в разработке тактико-технических требований на создание полигонного измерительного комплекса (РУП ) на Байконуре. Аркадий Ильич Осташев выступил автором и соавтором более 200 научных работ, статей и изобретений .
 
Кроме инженерной и научной работы А. И. Осташев вёл и преподавательскую деятельность.
Являясь с 1964 года доцентом кафедры «Комплексные системы измерений летательных аппаратов» МАИ им. С. Орджоникидзе, читал лекции на кафедре № 308.

Читал лекции для сотрудников предприятия по курсу «испытания ракетно-космической техники». Участвовал в написании истории развития предприятия и космической отрасли. Активно участвовал в Королёвских и Гагаринских научных чтениях.

В 1997 году американский писатель Дж. Харфорд издал книгу «Королёв», материалы для которой автор собирал несколько лет. Дж. Харфорд встречался и с А. И. Осташевым, и материалы интервью были использованы в книге, но с некоторыми неточностями. Получив от автора книги экземпляр и переведя его на русский язык, Осташев написал письмо-протест Дж. Харфорду.

А. И. Осташев умер 12 июля 1998 года на 73-м году жизни в г. . По личному завещанию Аркадия Ильича Осташева он был кремирован для захоронения в могиле старшего брата — Евгения Ильича Осташева. В декабре 1998 года, после получения соответствующих согласований и разрешений от руководства Казахстана прах А. И. Осташева был перевезён женой и сыном в город Байконур и захоронен в братской могиле, где захоронен его старший брат, погибший 24 октября 1960 года на 41 площадке  космодрома Байконур при подготовке к пуску межконтинентальной ракеты Р-16.

Семья 
 Жена — Осташева (до замужества Васильева) Людмила Васильевна (1924—2003). В браке с 1949 года.
 Дочь — Осташева Ольга Аркадьевна (1951 г.р.).
 Сын — Осташев Михаил Аркадьевич (1956 г.р.).

Награды 

За достигнутые результаты в профессиональной деятельности А. И. Осташев награждён:
 Медалью за доблестный труд в ВОВ 1941—1945 гг. — 1945 г.
 орденом Трудового Красного Знамени (Указ Президиума Верховного Совета СССР (с грифом «совершенно секретно») от 20 апреля 1956 г.) — За заслуги в деле создания дальних баллистических ракет и в связи с 10-летием ОКБ-1 — 1956 г.
 орденом Ленина — за запуск первого искусственного спутника Земли — Указом Президиума Верховного Совета СССР № 264/38 от 21 декабря 1957 года. Медалью Академии наук СССР за первый спутник.
 Ленинской премией — за участие в открытии и исследовании внешнего радиационного пояса Земли и исследовании магнитного поля Земли и Луны — 1960 г.
 орденом Ленина — за полёт первого космонавта Земли — 1961 г.
 орденом Трудового Красного Знамени — за подготовку и осуществление первого совместного международного полёта СОЮЗ-АПОЛЛОН — 1976 г.
 Государственной премией — за работу в области космических исследований (создание и внедрение методики испытаний грузовых кораблей «Прогресс») — 1979 г.
 Медалью «Ветеран труда».
 Юбилейной медалью «За доблестный труд (За воинскую доблесть). В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина».
 Другими медалями.
 Благодарность Президента Российской Федерации (9 апреля 1996 г.) — за большой личный вклад в развитие отечественной космонавтики.

В 1959 году А. И. Осташеву была присвоена учёная степень кандидат технических наук. За достигнутые результаты в профессиональной деятельности А. И. Осташеву была назначена персональная пенсия республиканского значения (характеристика для назначения персональной пенсии ).

Именем А. И. Осташева названа звезда (Аркадия) в созвездии Весы.

Память 

 В музее на площадке № 2 космодрома Байконур организована экспозиция, посвящённая А. И. Осташеву.
 В г. Электроугли, Ногинского района, Московской области в краеведческом музее есть стенд, посвящённый братьям Осташевым. На доме № 17 в деревне Малое Васильево, где жили в детстве братья Осташевы, установлена мемориальная доска.
 В Москве в Мемориальном музее космонавтики хранятся документы из личного архива А. И. Осташева.
 В музее предприятия, на котором А. И. Осташев проработал более 50 лет (РКК «Энергия»), есть материал, посвящённый ему.
 В 1993 году в РГАНТД помещены документы из личного архива А. И. Осташева.
 Ветеран космонавтики, житель города Королёв Московской области, соратник А. И. Осташева Геннадий Николаевич Артамонов написал стихи, посвящённые коллеге (Геннадий Артамонов «Вехи памяти», стихи, 49 стр., г. Королёв, 2012 год, стр. 37).

Публикации 
А. И. Осташев имеет публикации в книгах («Академик С. П. Королёв учёный, инженер, человек», «Начало космической эры», «Незабываемый Байконур», «Союз-Аполлон»  и др.), журналах («Российский космос» № 10 2015 г. , «Наше наследие» 97/2011, «Наука и жизнь» № 1 1997  и др.) и газетах по тематикам: испытания РКТ, история развития космонавтики, история развития СКБ-3, ОКБ-1, ЦКБЭМ, НПО «Энергия» и РКК «Энергия». В начале 90-х годов Аркадий Ильич был частым гостем в Мемориальном доме-музее академика С. П. Королёва. Он приходил, чтобы «наговорить» свои воспоминания на магнитофон. Из воспоминаний директора музея Л. А. Филиной:
<blockquote>
 "…Аркадий Ильич приводит целую россыпь эпизодов из жизни С. П. Королёва в Москве и на Байконуре, но в рассказах он никогда не подчёркивает свою роль, подчас ведущую, как будто он был рядом и только. Это умение смотреть со стороны, находясь в центре событий, эта умышленная отстранённость позволяет ему, словно хранителю ТАЙНЫ великого ВРЕМЕНИ, сберечь её, чтобы когда-то поделиться сокровенным, рассказать из первых уст...И ещё. С годами понимаешь, что самое трудное в жизни, как ни странно, это умение быть благодарным людям, без сроков давности сделанного тебе добра. Это качество было дано С.П.Королёву.  Вот и книга «Сергей Павлович Королёв - Гений XX века» написана не только лучшим учеником Школы Королёва, талантливейшим испытателем ракетной техники XX века, но и очень честным человеком,  оставшимся навсегда благодарным и преданным Главному Конструктору. " (, стр.6) 

После смерти А. И. Осташева вышло два издания его книги «Испытание ракетно-космической техники — дело моей жизни. События и факты» (в 2001 и 2005 гг.). В 2010 издана книга «Сергей Павлович Королёв − гений XX века : прижизненные личные воспоминания об академике С. П. Королёве», материалы для которой А. И. Осташев собирал с момента работы на предприятии, руководимом С. П. Королёвым, и до 1998 года.

Библиография

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 Ануфриенко Е. А. «Моя первая жизнь» ;
 Лоскутов А. С. «Телеметрия ОКБ-1»;
 
 
  — ;
 
 Мелуа, А.И. " Ракетная техника, космонавтика и артиллерия. Биографии ученых и специалистов.- 2е изд., доп., СПб.: «Гуманистика», 2005. С. 355. ISBN 5-86050-243-5

Ссылки 
 
 Осташев А. И.  на сайте «Космический мемориал».
 
 Осташев А. И.  Путеводители по российским архивам
 Гвардеец королёвской школы // «Калининградская правда»
 Братья Осташевы из Электроуглей  // Агентство новостей Подмосковья
 ЗНАМЕНИТЫЕ ЛЮДИ ГОРОДА ЭЛЕКТРОУГЛИ
 Календарь энциклопедии космонавтики  // А. Железняков.
 Об испытаниях ракеты Р-7 вспоминает известный испытатель фирмы С. П. Королёва, Лауреат Ленинской и Государственной премий Аркадий Ильич Осташев  // Социально-просветительный портал «Труженики космоса»
 Ещё одна встреча с Королёвым // «Калининградская правда»
 Заметки ведущего испытателя ОКБ-1 А. И. Осташева «Незабываемые дни» о днях перед стартом Ю. А. Гагарина  // Федеральное архивное агентство
 Распоряжение Президента РФ от 09.04.1996 г. 
 
 
 
 День, когда не стартуют ракеты. Часть первая 
 День, когда не стартуют ракеты. Часть вторая 
 Открытый космос. 1 серия 
 История РКК «Энергия» с 1946 по 2011 год. Три тома в электронном виде.
 Фото покорителей космоса 
 Осташев Аркадий Ильич  // Семейные истории
 Российский общеобразовательный портал РОО «Мир Науки и Культуры». ISSN 1684-9876 Космический календарь. 30 сентября 
 Воспоминания ветерана ракетно-космической корпорации «Энергия», соратника С. П. Королёва, инженера-испытателя ракетно-космических комплексов, лауреата Ленинской и Государственной премий СССР Аркадия Ильича Осташева 
 Эдуард Щербаков «Из когорты первопроходцев» 
 Сажнева Е. Катастрофа на Байконуре: почему погибли 124 человека во главе с маршалом. «Что я скажу Никите Сергегевичу?!»  // Сайт газеты «Московский комсомолец» (www.mk.ru) 29 октября 2015, опубликовано:Сажнева Е. «Причин не раскрывать, а если спросят — взорвался бензовоз…» // Газета «Московский комсомолец», 30 октября 2015. — № 26951.
 Племя титанов  // Научно-популярный журнал «Российский Космос» — 2015. — № 10. — С. 46.
 Общероссийская общественная организация ветеранов «Российский совет ветеранов» 
 День Памяти и уважения // Российский Союз Ветеранов.
 Космический подвиг Евгения Осташева // Газета «Электроугли день за днём», 12.04.2011.
 Ракетостроение и космонавтика России. Биографическая энциклопедия 
 К 50-летию полёта Ю. А. Гагарина //Пресс-бюллетень № 3 |Январь — апрель| 2011 .
   // Журнал «Всё о космосе».
 Первые военные спутники СССР  // Еженедельная газета "Военно-промышленный курьер" № 1 2022г.
  Портал истории Московского авиационного института
 .
 Прочитать книгу "Сергей Павлович Королев - гений XX века: прижизненные личные воспоминания об академике С.П. Королёве" 
 Список работников ОКБ-1, участвующих в подготовке и запуске корабля «Восток-1»
 "Академический вестник" 2012 год, № 109, стр 7
 Воспоминания военного испытателя (1953-1957 г.г.) генерал-майор В. С. Патрушев, заслуженный испытателъ "Байконура"

Преподаватели Московского авиационного института
Выпускники Московского авиационного института
Члены КПСС
Персоналии:Космонавтика СССР
Сотрудники ЦНИИмаш
Сотрудники РКК «Энергия»
Персоналии:Королёв
Конструкторы ракетно-космических систем
Учёные СССР
Персональные пенсионеры республиканского значения
Похороненные в Байконуре